Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2007 były szesnastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 10 marca 2007 roku meczem Łuczem-Eniergiją Władywostok z FK Moskwa (0:1), zakończyły się natomiast 11 listopada 2007 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – FK Chimki i Kubań Krasnodar. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Zenit Petersburg, dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce 1:0 z Saturnem Ramienskoje. Współkrólami strzelców ligi zostali Roman Pawluczenko ze Spartaka Moskwa i Roman Adamow z FK Moskwa. Obaj zdobyli po 14 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: RFPL 

 14 goli
  Roman Pawluczenko (Spartak)
  Roman Adamow (FK Moskwa)
 13 goli
  Jô (CSKA)
  Vágner Love (CSKA)
 11 goli
  Pawieł Pogriebniak (Zenit Petersburg)
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)
 10 goli
  Andriej Arszawin (Zenit Petersburg)
  Andriej Kariaka (Saturn)
  Martin Kuszew (Amkar)
 9 goli
  Konstantin Zyrianow (Zenit Petersburg)
  Goran Maznow (Tom Tomsk)
  Dmitrij Kiriczenko (Saturn)
  Dawit Mudżiri (Krylja Sowietow)
  Dienis Kołodin (Dinamo)

Nagrody 
30 grudnia 2007 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2007:

 Bramkarze
  Antonín Kinský (Saturn)
  Władimir Gabułow (Kubań)
  Stipe Pletikosa (Spartak Moskwa)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
  Branislav Ivanović (Lokomotiw)
  Aleksandr Aniukow (Zenit)
  Wasilij Bieriezucki (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
  Siergiej Ignaszewicz (CSKA)
  Dienis Kołodin (Dinamo)
  Radoslav Kováč (Spartak Moskwa)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
  Ján Ďurica (Saturn)
  Martin Stranzl (Spartak Moskwa)
  Nicolas Lombaerts (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
  Aleksiej Bieriezucki (CSKA)
  Kim Dong-jin (Zenit)
  Emir Spahić (Lokomotiw)

 Defensywni pomocnicy
  Anatolij Tymoszczuk (Zenit)
  Dmitrij Chochłow (Dinamo)
  Aleksiej Igonin (Saturn)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
  Miloš Krasić (CSKA)
  Władimir Bystrow (Spartak Moskwa)
  Aleksiej Iwanow (Łucz-Eniergija/Saturn)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
  Konstantin Zyrianow (Zenit)
  Jegor Titow (Spartak Moskwa)
  Igor Siemszow (Dinamo)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
  Jurij Żyrkow (CSKA)
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)
  Dmitrij Torbinski (Spartak Moskwa)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
  Vágner Love (CSKA)
  Roman Pawluczenko (Spartak Moskwa)
  Danny (Dinamo)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
  Andriej Arszawin (Zenit)
  Jô (CSKA)
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2006)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2006/2007)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2007/2008)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2007 w Rosji